Роберт де Уиллоуби (; около 1349 — 9 августа 1396) — английский аристократ, 4-й барон Уиллоуби де Эрзби с 1372 года.

Биография 
Роберт де Уиллоуби был старшим сыном Джона де Уиллоуби, 3-го барона Уиллоуби де Эрзби, и Сесили Уффорд. После смерти отца в 1372 году он унаследовал земли в Линкольншире и баронский титул, после чего его регулярно вызывали в парламент. Лорд Роберт воевал во Франции в 1373—1374 годах, в Шотландии в 1385 году, в Кастилии в 1386—1387 годах. Он умер в 1396 году.

Уиллоуби был трижды женат: на Элис Скипвит (дочери сэра Уильяма Скипвита и Элис Хилтофт), на Марджори Ла Зуш (дочери Уильяма Ла Зуша, 2-го барона Зуша из Харингуорта, и Элизабет де Рос) и на Элизабет Латимер, дочери Уильяма Латимера, 4-го барона Латимера из Корби, и Элизабет Фицалан. В первом браке родились сыновья Уильям, 5-й барон Уиллоуби де Эрзби, и Томас, в третьем — дочь Маргарет.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в 1340-е годы
4
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны
Роберт